Gneo Acerronio Proculo – politico e console romano
 Gneo Arrio Cornelio Proculo – politico e senatore romano